der steht für:
 einen bestimmten Artikel der deutschen Sprache in mehreren Fällen, Geschlechtern und Numeri
 ein Relativpronomen der deutschen Sprache
 ein Demonstrativpronomen der deutschen Sprache

DER steht für:
 Deutsches Reisebüro, eine Reisebürokette in Deutschland
 Disc-EDV-Report, eine Softwarezeitschrift mit Diskette aus dem Verlag Simon
 Distinguished Encoding Rules, Teil einer Beschreibungssprache zur Definition von Datenstrukturen, als Dateiformat für X.509 Zertifikate in Gebrauch (.der)
 Der Eiserne Ring, eine nicht mehr aktive monarchistische Organisation in Österreich
 Derim, IATA-Code des Flughafens in Papua-Neuguinea
 Deutsche Eisenbahn-Reklamegesellschaft

Der steht für:
 Der, eine historische Stadt im östlichen Mesopotamien

Der ist ein mittelalterlicher Zusatz bei Personen mit unbekanntem Vornamen:
 Der von Kürenberg (12. Jh.), donauländischer Minnesänger
 Der von Brauneck, mittelalterlicher Autor
 Der von Johansdorf (1180–1209), deutscher Minnesänger

Der ist der Familienname folgender Personen:
 Ervin Dér (* 1956), ungarischer Radrennfahrer
 Ralf Der, deutscher Physiker und Neuroinformatiker
 Zsolt Dér (* 1983), ungarisch-serbischer Radrennfahrer
 Krikor Bedros VIII. Der Asdvadzadourian († 1866), Patriarch von Kilikien der Armenisch-katholischen Kirche
 Nerses Der Nersessian (1920–2006), armenischer Geistlicher
 Zaven Der Yeghiayan (1868–1947), armenischer Geistlicher

Siehe auch: 
 Deer
 Dere
 Ter (Begriffsklärung)
 Ther

DER